De Celebesslangenarend (Spilornis rufipectus) is een vogel uit de familie Accipitridae (Havikachtigen).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op Celebes, een van de grotere eilanden van Indonesië en telt 2 ondersoorten:
 Spilornis rufipectus rufipectus: Celebes.
 Spilornis rufipectus sulaensis: Banggai-eilanden en de Sula-eilanden (nabij oostelijk Celebes).

Externe link
Avibase

Havikachtigen
Endemisch dier uit Indonesië
IUCN-status niet bedreigd